Umiiarfik bezeichnet:
 Umiiarfik (Fjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Umiiarfik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Umiiarfik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Umiiarfik (Insel, Akia), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Umiiarfik (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland